Djibril Paye – calciatore guineano
 Kate Paye – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Kwity Paye – giocatore di football americano liberiano
 Ndialou Paye – ex cestista senegalese
 Pape Paye – calciatore francese